Това е списък на наградените с орден Стара планина от 2000 до 2009 г.

Наградени

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Бележки 

2000-те